Ранжи́р (, от  — ставить в ряд):
 Ранжир — расстановка солдат в шеренге по росту. В переносном смысле — размещение в определённом порядке, по степени важности, значительности.
 «Ранжир» — советский унифицированный батарейный командирский пункт 9С737 «Ранжир».
 «Ранжир-М» — советский мобильный унифицированный батарейный командирский пункт для смешанной группировки средств ПВО.